Marcantonio II. Colonna (26. února 1535 Lanuvio – 1. srpna 1584 Medinaceli) byl italský šlechtic a vojevůdce z rodu Colonna, vévoda z Tagliacozza, princ a vévoda z Paliana a pán Marina, který působil v papežských a španělských službách.

Na počátku 70. let byl generálním kapitánem Církve (Capitano generale della Chiesa); tj. vrchním velitelem vojsk Papežského státu, a osobně vedl papežské loďstvo v bitvě u Lepanta. V letech 1577–1584 byl španělským místokrálem Sicílie.

Měl sedm dětí, mimo jiné syny Ascania, který se stal kardinálem, a Fabrizia, jehož synové Marcantonio a Filippo se stali později hlavami rodu, a dceru Vittorii.

Reference

Externí odkazy 
 

Italští válečníci
Španělští válečníci
Generální kapitáni Církve
Colonnové
Narození v roce 1535
Narození 26. února
Úmrtí v roce 1584
Úmrtí 1. srpna
Muži